Breeden ist der Familienname folgender Personen:

 Elaine Breeden (* 1988), US-amerikanische Schwimmerin 
 Leon Breeden (1921–2010), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Richard C. Breeden (* 1949), US-amerikanischer Jurist, Politiker, Wirtschaftsmanager und Diplomat
 William Breeden, US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Breden
 Brieden (Begriffsklärung)